El término cónsul hace referencia, en esta enciclopedia:

Administración y política

En el servicio exterior

al cónsul, un funcionario del servicio exterior de un país;

En la historia de Francia

al cónsul, un cargo histórico francés;

En la historia de Roma

al cónsul romano, un  magistrado de la antigua República Romana  o del Imperio romano;

En la zoología

a Consul, un género de insectos lepidópteros.

Enlaces externos